— японская девичья идол-группа, созданная агентством по поиску талантов Amuse. Имела обновляемый состав из девочек 10–15 лет.

История группы

Название и образ 
«Sakura Gakuin» переводится как «Вишневая Академия» или «Вишневая Школа». Группа выступала в образе элитной частной школы для девочек, целью которой являлось воспитание из них «супер-леди». Основной тематикой песен и видео группы являлась школьная жизнь — уроки, экзамены, школьные экскурсии, отношения с друзьями и одноклассниками и т. д. Отчасти такой образ способствовал эксплуатации ностальгии по «беззаботной школьной юности» поклонников более старшего возраста, но, в то же время, часть работ группы — песни «Song for Smiling», «Mathematica», «Melodic Solfége» и др.; видеоролики, пропагандирующие безопасность дорожного движения и т. п. — выполнялась в рамках образовательных проектов, рассчитанных на школьников.

Группа была задумана как состоящая из девочек не старше средней школы. Поэтому, когда участница оканчивала среднюю школу (и переходила в старшую), она также «оканчивала» и «Вишневую Школу» (то есть покидала группу). В конце каждого учебного года (в Японии он заканчивается в марте) выпускался очередной итоговый альбом и проводился прощальный концерт для выпускниц, а в начале следующего учебного года (апрель-май) представлялись новые участницы.

Клубы 
Сабъюниты (подгруппы) выступали в роли школьных «клубов по интересам». В разное время действовали следующие клубы:

  — группа , была создана агентством как отдельный проект ещё до формирования Sakura Gakuin, и впоследствии вошла в её состав. Годы активности: 2009-2018.
  — группа . Изменения в составе отражались в «версии» (состав 2016 учебного года имел версию 2.0). Годы активности - 2012-2014, 2015-2017.
  — участницы, занимавшиеся рекламой мерча группы на концертах. Годы активности - 2014-2021.
  — группа sleepiece. Лень «неорганизованных» школьников обыгрывалась тем, что костюмы участниц напоминали пижамы, а репертуар состоял из каверов на песни из старых детских шоу. Годы активности - 2010-2019.
  — группа Twinklestars. Годы активности - 2010-2015.
  — группа Pastel Wind. Годы активности - 2012-2014.
  — группа SCOOPERS. Годы активности - 2010-2012.
  — группа Babymetal. Годы активности - 2010-2013 в составе Sakura Gakuin, с тех пор активна как отдельная группа.
 . Годы активности - 2014-2015, 2021.
  — группа Art Performance Unit "trico dolls". Годы активности - 2018, 2021

Первые концерты группы также включали в себя выступление  в составе всей группы целиком, однако этот клуб не являлся сабъюнитом и отсутствует в списке клубов на официальном сайте.

Завершение проекта 
1 сентября 2020 года администрацией Amuse Inc. было объявлено о предстоящем закрытии проекта «с целью уделить больше внимания индивидуальному подходу к развитию талантов». Набор новых участниц в 2020 учебном году не проводился, и с выпуском в 2021 году оставшихся восьми участниц группа прекратила существование.

Состав

Хронология состава

Дискография

Sakura Gakuin

Синглы

Альбомы

Twinklestars

Синглы 
 «Dear Mr. Socrates» () (прод. только на концертах и онлайн)
  (, goflag/Avex Marketing)

DVD-синглы 
 «Dear Mr. Socrates» () (прод. только на концертах и онлайн)

Babymetal

Синглы

DVD-синглы 
  (, Juonbu Records (Toy's Factory))

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Sakura Gakuin
  
 Официальный видеоканал группы Sakura Gakuin на Nico Nico 
 Официальный профиль группы Sakura Gakuin на сайте агентства Amuse 
 Официальный блог Sakura Gakuin на сайте Ameblo 
 Twinklestars
 Официальный профиль группы Twinklestars на сайте агентства Amuse 
 Официальный профиль группы Twinklestars на сайте лейбла LD&K 
 Babymetal
  
  
 Официальный профиль группы Babymetal на сайте агентства Amuse 
 
 mini-parti
 Официальный профиль группы mini-parti на сайте агентства Amuse 
 SCOOPERS
 Официальный профиль группы SCOOPERS на сайте агентства Amuse 
 sleepiece
 Официальный профиль группы sleepiece на сайте агентства Amuse 
 Kagaku Kyumei Kiko Logica?
 Официальный профиль группы Kagaku Kyumei Kiko Logica? на сайте агентства Amuse 
  

Поп-группы Японии
Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Появились в 2010 году в Японии
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Детские музыкальные коллективы
Исполнители Toy’s Factory
Исполнители Universal Music Group
Amuse
Sakura Gakuin
Исполнители Universal Music Japan